Minot puede referirse a:

Topónimos 
 Minot, población y comuna francesa en el departamento de Côte-d'Or, región de Borgoña;
 Minot, ciudad en el condado de Ward, estado estadounidense de Dakota del Norte;
 Minot AFB, lugar designado por el censo en el condado de Ward, estado estadounidense de Dakota del Norte;
 Minot, pueblo en el condado de Androscoggin, estado estadounidense de Maine.

Patronímicos 
 Charles Sedgwick Minot (1852-1914), biólogo estadounidense.
 Jean-Louis Toussaint Minot (1772-1837), general francés durante la Revolución Francesa y el Primer Imperio.
 Susan Minot (1956-), escritora estadounidense.